David Graham (golfer)
 David Graham (stemacteur)
 David Graham (tennisser)
 David Graham (basketballer) (Australisch basketballer)
 David Graham (voetballer)